Krimkrise oder Krim-Krise steht für:

 Annexion der Krim 2014 durch die Russische Föderation
 Krimkrieg (1853–1856), zwischen Russischem Reich einerseits und dem Osmanischen Reich, seinen Verbündeten und dem Königreich Sardinien andererseits
 Krim-Krise (1992–1994), erster postsowjetischer Konflikt zwischen der Ukraine und Russland
 Krim-Krise (2003), russisch-ukrainische Grenzstreitigkeiten um die Insel Tusla